Příjmení Čirikov () má více nositelů:

Alexej Iljič Čirikov (1703–1748), ruský mořeplavec
Boris Valerianovič Čirikov (1928–2008), ruský fyzik
Jevgenij Nikolajevič Čirikov (1864–1932), sovětský spisovatel